FWP – zobacz: Fabryka Wyrobów Precyzyjnych
 FWP – zobacz: Front Wyzwolenia Palestyny
 FWP – zobacz: Fundusz Wczasów Pracowniczych